Waterpolo is een van de sporten die beoefend werden tijdens de Olympische Zomerspelen 1968 te Mexico-Stad.

Mannen 
De 15 deelnemende landen waren verdeeld over 2 groepen:
 Groep A: Brazilië, Cuba, Hongarije, Spanje, USSR, Verenigde Staten en West-Duitsland.
 Groep B: Griekenland, Italië, Japan, Joegoslavië, Mexico, Nederland, Oost-Duitsland en Verenigde Arabische Republiek.
De beste 2 landen van iedere poule plaatsten zich voor de halve finales, de overige landen speelden plaatsingswedstrijden voor de plaatsen 5 t/m 15.
Aanvankelijk zouden 16 landen deelnemen aan dit toernooi, maar het team van Australië was niet ingeschreven door het Australisch NOC en kon daarom, volgens de regels van het IOC, niet deelnemen.

Voorronde

Groep A 

Eindstand Groep A

Groep B 

Eindstand Groep B

Plaatsingsronde

13e t/m 15e plaats

9e t/m 12e plaats

5e t/m 8e plaats

13e en 14e plaats

11e en 12e plaats

9e en 10e plaats

7e en 8e plaats

5e en 6e plaats

Halve Finales

Bronzen Finale

Finale

Eindrangschikking 

Waterpolo
1968